The Living End:

 The Living End — австралийская рок-группа из Мельбурна.
 The Living End — дебютный студийный альбом австралийской рок-группы The Living End.
 The Living End — концертный альбом американской рок-группы Hüsker Dü.